Cheap Trick – gruppo rock statunitense 
 Cheap Trick – album dei Cheap Trick del 1977
 Cheap Trick – album dei Cheap Trick del 1997